Charles Kieffer (1903-1987), résistant français, Compagnon de la Libération ;
 Charles Kieffer (1910-1975), rameur d'aviron américain ;